Walter de Burgh (v.  1230 – , Galway),  seigneur de Connaught de 1248 à 1271 et  comte d'Ulster de 1264 à 1271, fut un baron anglo-irlandais.

Biographie 
Walter ou Gauthier de Bourg était le second fils de Richard de Burgh,  seigneur de Connaught.

Ce dernier semble avoir partagé ses domaines du Connacht entre son fils aîné Richard de Burgh et ses autres fils Walter et Guillaume Og de Burgh. Après la mort de son frère aîné Richard de Burgh sans descendance en Angleterre vers 1248, ses domaines propres sont saisis sur l’ordre du roi par John FitzGeoffrey Justicier d’Irlande depuis 1246, le beau-père de Walter de Burgh. Le titre de seigneur de Connaught est cependant attribué à Walter de Burgh. 

En 1264, Walter de Burgh échange avec la Couronne anglaise des domaines au Munster contre des domaines en Ulster. Il est ensuite créé comte d'Ulster (seconde création) titre qui était éteint depuis la mort de Hugues de Lacy,  comte d'Ulster (1205-1242), et sur lequel il estimait avoir des droits du chef de sa mère Egidia de Lacy nièce de ce dernier. 

En 1270, Aedh mac Felim Ua Conchobair fils de Felim mac Cathal Crobderg Ua Conchobair l’ex roi de Connacht spolié en 1235 lui inflige ainsi qu’à son allié, Robert d’Ufford, Justicier  d’Irlande (1268, 1276,1278,1280 mort en 1298) une lourde défaite lors de la première Bataille d’Athenry. Son frère William Og de Burgh ancêtre de la branche cadette de la famille de Burgh, capturé par les gaëls est exécuté après le combat en représailles de la mort de Toirdelbach O Briain tué en combat singulier par Walter de Burgh.

Aedh Ua Conchobair et ses descendants les O'Connor continueront à régner en toute indépendance dans l’actuel comté de Roscommon comme roi des Gaëls de Connacht. 

Walter de Burgh est le fondateur du prieuré d’Athassel (Comté de Tipperary). Il meurt à Galway le .

Union et descendance 
Walter de Burgh avait épousé Aveline, une fille de sir John FitzGeoffrey de Marisco, Lord Justicier d’Irlande, et de son épouse, Isabelle Bigod dont :. 
 Richard Og de Burgh  comte d'Ulster
 Theobald mort en 1303.
 William
 Thomas
 Egidia, épouse James Stuart (5e Stewart) (1243-1309),

Notes et références

Sources 
, édition du .

Bibliographie 
 Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume III (1216-1333), chapitre XXXI " The Earldom of Ulster 1227-1271 " pages 254-285.

Décès en 1271
Walter
Comte de la pairie d'Irlande
Hiberno-Normands
Comte d'Ulster
Noblesse irlandaise du XIIIe siècle